Libuše Průšová (née en 1979), joueuse de tennis tchèque professionnelle.
Libuše, reine légendaire de Bohême.